Espírito Santo é um dos oito distritos de Londrina, no Paraná. Sediou o primeiro aeroporto do município
.

Distritos de Londrina